Старологиново - название населенных пунктов в России:

 Старологиново — деревня в Большереченском районе Омской области, упразднена в 1980-е г.
 Старологиново — деревня в Колосовском районе Омской области, упразднена в 1977 г.